Andr. — обозначение имени биолога-систематика, используемое при цитировании названий описанных им организмов.

Может соответствовать следующим персоналиям:
 Андреански, Габор (; 1895 — 1967) — венгерский ботаник.
 Эндрюс, Генри Чарльз (, ок. 1770 — ок. 1830) — британский ботаник и ботанический иллюстратор, общепринятое обозначение которого «Andrews»